Йозеф Піпер (, 4 травня 1904 — 6 листопада 1997, Мюнстер) — німецький католицький філософ-неотоміст.

Біографія 
Й. Піпер вивчав філософію, право та соціологію в університетах Берліна та Мюнстера. Працював соціологом та фрілансером, професором філософської антропології в університеті Мюнстера (1950—1976). Як професор-емерит читав лекції до 1996 р.

Філософія 
Погляди Йозефа Піпера ґрунтувалися на схоластиці, представником якої був Тома Аквінський, та ученні, яке створив Платон.

Праці 
Серед його найвідоміших праць:
 «Чотири кардинальні чесноти»
 «Дозвілля: базис культури»
 «Філософський акт»
 «Вступ до Томи Аквінського»
«Зловживання мовою, зловживання владою».

Німецькі оригінальні видання:

 Vom Sinn der Tapferkeit. Hegner, Leipzig 1934
 Über die Hoffnung. Hegner, Leipzig 1935
 Über das christliche Menschenbild. Hegner, Leipzig 1936
 Traktat über die Klugheit. Hegner, Leipzig 1937
 Zucht und Maß. Über die vierte Kardinaltugend. Hegner, Leipzig 1939
 Wahrheit der Dinge. Eine Untersuchung zur Anthropologie des Hochmittelalters. Kösel, München 1947.
 Muße und Kult. Kösel-Verlag, München 1948
 Was heißt philosophieren? Vier Vorlesungen. Kösel, München 1948
 Über das Ende der Zeit. Eine geschichtsphilosophische Meditation. Kösel, München 1950
 Über die Gerechtigkeit. Kösel, München 1953
 Thomas-Brevier. Lateinisch-Deutsch. Zusammengestellt, verdeutscht und eingeleitet von J. P. Kösel, München 1956
 Hinführung zu Thomas von Aquin. Zwölf Vorlesungen. Kösel, München 1958
 „Scholastik“. Gestalten und Probleme der mittelalterlichen Philosophie. Kösel, München 1960
 Über den Glauben. Ein philosophischer Traktat. Kösel, München 1962
 Zustimmung zur Welt. Eine Theorie des Festes. Kösel, München 1963
 Verteidigungsrede für die Philosophie. Kösel, München 1966
 Tod und Unsterblichkeit. Kösel, München 1968
 Über die Liebe. Kösel, München 1972
 Noch wußte es niemand. Autobiographische Aufzeichnungen 1904–1945. Kösel, München 1976
 Über den Begriff der Sünde. Kösel, München 1977
 Noch nicht aller Tage Abend. Autobiographische Aufzeichnungen 1945–1964. Kösel, München 1979
 Buchstabier-Übungen. Aufsätze – Reden – Notizen. Kösel, München 1980
 Thomas von Aquin. Leben und Werk. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1981
 Eine Geschichte wie ein Strahl. Autobiographische Aufzeichnungen seit 1964. Kösel, München 1988
 Philosophie – Kontemplation – Weisheit. Johannes, Freiburg im Breisgau 1991

Примітки

Посилання 
 Біографія Джозефа Піпера (англ.)
 Література Джозефа Піпера та про нього у Німецькій Національній бібліотеці (нім.)
 Фундація Джозефа Піпера (нім.) 

Персоналії за алфавітом
Народились 4 травня
Народились 1904
Померли 6 листопада
Померли 1997
Німецькі філософи
Філософи XX століття
Померли в Мюнстері
Уродженці Північного Рейну-Вестфалії